Крымшамхалов () — карачаевская фамилия. Известные носители:* Крымшамхалов, Ислам Пашаевич (1864—1911) — карачаевский поэт, художник, энтузиаст народного просвещения.
 Крымшамхалов, Магомед-Гери Азамат-Гериевич (1888 — после 1945) — участник Первой мировой войны, кавалер ордена Святого Георгия.
 Крымшамхалов, Мырзакул Пашаевич (1873—1940) — полковник русской армии, участник русско-японской и Гражданской войны.
 Крымшамхалов, Сеит-Бий Аслан-Бекович (1888—1929) — офицер, участник Первой мировой войны, кавалер Золотого оружия «За храбрость».
 Крымшамхалов, Хамзат Басханукович (1917—1985) — советский карачаевский скульптор.
 Крымшамхалов, Юсуф Ибрагимович (род. 1966) — российский террорист.

 Крымшамхалов-Соколов, Михаил Августович (1871—1947) — полковник русской армии, кавалер Ордена Святого Георгия 4-й степени. Участник русско-японской, Первой мировой войны и Белого движения.